

Musica 
Tosca – opera di Giacomo Puccini
Tosca – cantante italiana
Tosca – album di Tosca del 1992
Tosca – gruppo austriaco di musica elettronica

Cinema 
Tosca – film del 1918 diretto da Alfredo De Antoni
Tosca – film del 1941 diretto da Carl Koch
Tosca – film-opera del 1956 diretto da Carmine Gallone
Tosca – cortometraggio del 1978 diretto da Dominique Noguez
Tosca – film-opera del 2001 diretto da Benoît Jacquot
Tosca – film-opera del 2011 diretto da Jonathan Haswell

Onomastica 
Tosca – nome proprio femminile

Teatro 
Tosca ovvero prima dell'alba – opera di Terence Rattigan
Tosca - Amore disperato – musical di Lucio Dalla

Televisione 
Tosca – film-opera per la TV del 1976 diretto da Gianfranco De Bosio
Tosca – film TV del 1992 diretto da Brian Large

Geografia 
 Tosca, frazione di Varsi, in provincia di Parma

Pagine correlate 
 La Tosca (disambigua)